Henryk Kon (1890–1970) – polski kompozytor.
 Henryk Kon (1857–1934) – polski lekarz.
 Henryk Kon (1868–1949) – polski adwokat.